Людвиг Вильгельм Август Баденский (; 18 декабря 1829, Карлсруэ — 27 апреля 1897, Карлсруэ) — принц Баденский, прусско-баденский политик и генерал пехоты.

Биография 
Вильгельм — третий сын великого герцога Леопольда Баденского (1790—1852) и принцессы Софии Шведской (1801—1865), дочери свергнутого шведского короля Густава IV Адольфа.

В 1849 году поступил на службу в прусский 1-й гвардейский пехотный полк в звании старшего лейтенанта. Перешёл в 1856 году в артиллерийскую гвардию в звании майора. Дослужился до генерал-майора и командира артиллерийской бригады. Ушёл в отставку в 1863 году со службы в прусской армии и сочетался браком с княгиней Марией Лейхтенбергской в Санкт-Петербурге.

Вильгельм Баденский был членом масонской ложи «Урания к бессмертию» в Берлине и почётным членом ложи «Карл к согласию» в Мангейме.

Военная карьера 
На Австро-прусско-итальянской войне между Пруссией и Австрийской империей в 1866 году принял главное командование 8-м федеральным корпусом Баденской армии, которая сражалась на стороне Германского союза. Оппоненты обвиняли его в том, что он должен понести ответственность за неудачный поход и провал кампании из-за своего чрезмерно осторожного руководства. На Франко-прусской войне 1870—1871 командовал 1-й Баденской бригадой корпуса Вердера. Был тяжело ранен около Нюи-Сен-Жоржа.

Семья 
Был женат на внучке императора Николая I, светлейшей княгине Марии Максимилиановне Романовской, герцогине Лейхтенбергской, после замужества ставшей принцессой Баденской, дочери герцога Максимилиана Лейхтенбергского (1817—1852) и великой княгини Марии Николаевны. Супруги были дальними родственниками, имея общего предка — ландграфа Гессен-Дармштадтского Людвига VIII. Церемония бракосочетания состоялась 11 февраля 1863 года. В браке родилось двое детей:
 Мария (1865—1939) — супруга принца Фридриха II Ангальтского (1856—1918),
 Максимилиан (1867—1929) — последний канцлер Германской империи, объявивший об отречении императора Вильгельма II. Позднее — глава дома Бадена.

Предки

Награды 
 Баденский орден Верности, большой крест
 Баденский орден Военных заслуг Карла Фридриха, большой крест
 Баденский орден Церингенского льва, большой крест
 Прусский орден Чёрного орла
 Прусский орден Красного орла
 Прусский орден «Pour le Mérite» (18 января 1895)  
 Прусский Железный крест 1-го класса
 Русский орден Святого апостола Андрея Первозванного (26 августа 1856)
 Русский орден Святого Георгия 4-й степени (№ 10206; 6 марта 1861)
 Русский орден Святого Александра Невского (18 марта 1855)
 Французский орден Почётного легиона, большой крест (28 июня 1860)

Галерея изображений

Литература 
 Bernhard von Poten: Wilhelm (Prinz von Baden). In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 42, Duncker & Humblot, Leipzig 1897, S. 701—703.

Примечания

Ссылки 
 Принц Вильгельм на сайте stadtwiki.net
 Информация о принце Вильгельме Баденском

Участники Австро-прусско-итальянской войны
Участники Франко-прусской войны
Масоны Германии
Депутаты рейхстага (Германская империя)